

Избранное кино

Мировое кино 
 «Воскресение»/Resurrection, Франция (реж. Андре Кальметт)
 «Западня»/L’assommoir, Франция (реж. Альбер Капеллани)
 «Король забавляется»/Le roi d’amuse, Франция (реж. Альбер Капеллани)
 «Макбет»/Macbeth, Франция (реж. Андре Кальметт)
 «Нельская башня»/La tour de Nelse, Франция (реж. Андре Кальметт)
 «Отец Милон»/La pere Milon, Франция (реж. Андре Кальметт)
 «Поцелуй Иуды»/Le baiser de Judas, Франция (реж. Арман Бур)
 «Смерть герцога Энгиенского»/La mort du duc D’Enghien, Франция (реж. Альбер Капеллани)
 «Спекуляция пшеницей»/A Corner in Wheat, США (реж. Дэвид Уорк Гриффит)
 «Тоска»/La tosca, Франция (реж. Андре Кальметт)
 «Трагический корсиканец»/Le corso tragique, Франция (реж. Альбер Капеллани)
 «Шагреневая кожа»/La peau du chagrin, Франция (реж. Альбер Капеллани)

Российское кино 
 «Бахчисарайский фонтан», (реж. Яков Протазанов)
 «Боярин Орша», (реж. Пётр Чардынин)
 «Вадим/Повесть из времён Пугачёва/Боярин Палицын», (реж. Пётр Чардынин)
 «Ванька-ключник», (реж. Василий Гончаров)
 «Вий», (реж. Василий Гончаров)
 «Власть тьмы», (реж. Пётр Чардынин)
 «Драма в таборе подмосковных цыган», (реж. Владимир Сиверсен)
 «Женитьба», (реж. Пётр Чардынин)
 «Мазепа», (реж. Василий Гончаров)
 «Мёртвые души», (реж. Пётр Чардынин)

 «Песнь про купца Калашникова», (реж. Василий Гончаров)
 «Преступление и наказание», (реж. Василий Гончаров)
 «Русская свадьба XVI столетия», (реж. Василий Гончаров)
 «Смерть Иоанна Грозного», (реж. Василий Гончаров)
 «Тарас Бульба», режиссёр Александр Дранков
 «Ухарь-купец», (реж. Василий Гончаров)
 «Хирургия», (реж. Пётр Чардынин)
 «Чародейка/Нижегородское предание», (реж. Пётр Чардынин и Василий Гончаров))
 «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом?», (реж. Александр Пантелеев, Лебединский)
 «Эпизод из жизни Дмитрия Донского», (реж. Кай Ганзен)

Знаменательные события 
Снимается первая русская цветная (раскрашенная от руки) художественная картина «Ухарь-купец»

Персоналии

Родились 
 2 мая — Леонид Луков, советский кинорежиссёр, сценарист.
 17 июня — Карел Хёгер, чешский актёр.
 25 июня — Маргерит Вибю, датская актриса театра, кино и телевидения.
 12 июля — Бимал Рой, индийский кинорежиссёр и продюсер.
 30 августа — Андре Торндайк, немецкий кинорежиссёр и сценарист.
 23 ноября — Леонида Барбони, итальянский кинооператор.

Ссылки 

 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 Российская империя